Lönn ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Lönn (* 1991), schwedischer Handballspieler
Algot Lönn (1887–1953), schwedischer Radrennfahrer, Olympiasieger im Radsport
 Peter Lönn (* 1961), schwedischer Fußballspieler
 Rickard Lönn (* 1990), schwedischer Handballspieler
 Roger Lönn (* 1967), schwedischer Fußballspieler
 Wivi Lönn (1872–1966), finnische Architektin